EDAE steht für:
 Flugplatz Eisenhüttenstadt (ICAO-Code)

Edae steht für:
 Edae, periodisch trockenfallender Flusslauf in Anseba, Eritrea

Abkürzung